Aqua Bleed (z ang. krwawiące farby) – rodzaj farb używanych do druku kolorowanek typu "maluj wodą". Farba w zetknięciu z wilgocią uwalnia kolor na powierzchnię kolorowanki. Technologia ta została opracowana w Chinach.

Materiały i przybory malarskie